Tecchi ist der Familienname folgender Personen:

 Bonaventura Tecchi (1896–1968), italienischer Autor, Germanist und Hochschullehrer
 Scipione Tecchi (1854–1915), italienischer Kurienkardinal der römisch-katholischen Kirche